Por A morir puede referirse a:

 A morir, álbum del cantante chileno Américo.
 A morir, álbum del grupo español Saratoga.
 A Morir!!!, álbum del grupo argentino Catupecu Machu.